Il singolare del WTA Tour Championships 1990 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1990.

Steffi Graf era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Gabriela Sabatini.

Monica Seles ha battuto in finale Gabriela Sabatini 6–4, 5–7, 3–6, 6–4, 6–2

Teste di serie

  Steffi Graf (semifinali)
  Monica Seles (campionessa)
  Gabriela Sabatini (finale)
  Mary Joe Fernández (semifinali)

  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale) 
  Katerina Maleeva (quarti di finale) 
  Zina Garrison (primo turno) 
  Manuela Maleeva (quarti di finale) 

Note
  Martina Navrátilová si era qualificata ma non ha partecipato a causa di un'operazione al ginocchio

Tabellone

Finali
 NB: Finale giocata al meglio dei 5 sets

Collegamenti esterni 

WTA Tour Championships 1990